Льоренс-дель-Пенедес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 4,64 км². Население — 2251 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació general
 Principals monuments de la localitat
 dades estadístiques

Муниципалитеты Таррагоны